Оути:

 Оути, Масуси (1943—2011)  — японский тяжелоатлет, призёр летних Олимпийских игр.
 Оути — самурайский род в Японии периода средневековья.